Greifenberg (Beieren)
Duitse naam voor de Poolse stad Gryfice, zie Gryfice (stad)